Лілієнфельд (округ), Бецирк Лілієнфельд — округ Австрійської федеральної землі Нижня Австрія.
 Лілієнфельд (монастир), Лілієнфе́льд (нім. Lilienfeld — католицький монастир у австрійському селищі Лілієнфельд (федеральна земля Нижня Австрія).
 Юліус Лілієнфельд, Ю́ліус Лілієнфе́льд (також — Ліленфельд; 18 квітня 1881, Львів — 29 серпня 1963, Шарлотт Амалі, Американські Віргінські острови, США) — фізик.

